Undiscovered – album Jamesa Morrisona
 Undiscovered – utwór Jamesa Morrisona